Die UEFA Nations League 2018/19 war die erste Austragung dieses Turniers. Sie fand in drei Phasen vom 6. September 2018 bis zum 9. Juni 2019 statt.

Über diesen Wettbewerb war eine Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2021 möglich. Über Auf- und Abstiege wurden außerdem die Ligazugehörigkeiten in der UEFA Nations League 2020/21 festgelegt.

Modus

Gruppenphase 
An der UEFA Nations League nahmen alle 55 UEFA-Mitglieder teil. Sie wurde in vier Ligen (Divisions) gespielt. Für diese erste Ausspielung wurden die Nationalmannschaften gemäß ihrer UEFA-Koeffizienten vom 11. Oktober 2017 eingeteilt. Die Ligen A und B bestanden aus vier Gruppen mit je drei Nationalmannschaften, Liga C bestand aus einer Gruppe mit drei Mannschaften und drei Gruppen mit je vier Mannschaften. Liga D besteht aus vier Gruppen mit je vier Mannschaften. Die Gruppen innerhalb der Divisionen wurden am 24. Januar 2018 im SwissTech Convention Center in Lausanne ausgelost. Jedes Team musste zwischen September und November 2018 jeweils zweimal gegen alle Gruppengegner antreten. Gespielt wird nach dem Konzept der Woche des Fußballs, das bei den Europameisterschafts-Qualifikationsspielen seit 2014 angewendet wird. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Gruppensieger der unteren Divisionen in die nächsthöhere Liga aufsteigen, die Gruppenletzten (mit Ausnahme Liga C, Gruppe 1) sowie der schlechteste Gruppendritte der Liga C in die nächsttiefere Klasse absteigen. Auf der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 24. September 2019 in Ljubljana wurde die Aufstockung der Ligen A, B und C auf jeweils 16 Teams beschlossen, so dass keine Mannschaft absteigen musste und ferner aus der Liga C alle Gruppenzweiten sowie aus der Liga D alle Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte aufstiegen.

Endrunde (Final Four) 
Die vier Gruppensieger der höchsten Liga (Division A) spielten im K.-o.-System im Juni 2019 untereinander den UEFA-Nations-League-Gewinner aus. Die Halbfinalbegegnungen wurden ausgelost. Der Austragungsort sollte in einer der vier qualifizierten Nationen sein und im Dezember 2018 vom UEFA-Exekutivkomitee festgelegt werden.
Zur Ausrichtung der Endrunde haben sich die drei Teams aus der Liga A, Gruppe 3 beworben: Italien, Polen und Portugal. Da die UEFA die Spiele an den Gewinner einer Gruppe der Liga A vergeben wollte.

Da sich in Gruppe 3 der Liga A die portugiesische Nationalmannschaft vor Italien und Polen den Gruppensieg sichern konnte, fand die Endrunde der Nations League im Juni 2019 in Portugal statt. Als Spielorte wurden von der UEFA Porto und Guimaraes festgelegt.

Play-offs – Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 
Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2021 (zunächst geplant für 2020) wird nach Abschluss der Nations-League-Gruppenphase ausgespielt. Die Gesamttabelle der UEFA Nations League, welche sich nach Beendigung der Gruppenphase ergab, bildete die Grundlage für die Auslosungstöpfe der EM-Qualifikation. Über die Qualifikationsspiele erfolgt dann die Ermittlung der ersten 20 EM-Teilnehmer, bestehend aus den jeweils zehn Gruppenersten und -zweiten der zehn Qualifikationsgruppen. Die vier verbleibenden EM-Tickets werden in Play-offs, voraussichtlich im Oktober und November 2020, vergeben. Startberechtigt sind zunächst die 16 Gruppensieger aus der Gruppenphase der UEFA Nations League. Diese jeweils vier Mannschaften spielen dann gegeneinander in einem K.-o.-System, mit zwei Halbfinals und einem Endspiel um das EM-Ticket.

Falls sich einige Gruppensieger jedoch bereits über die EM-Qualifikationsgruppen für die EM 2021 qualifiziert haben sollten, gibt es Ersetzungstabellen mit relativ komplexen Regeln, die im Extremfall dazu führen können, dass vier Mannschaften aus drei Ligen (Liga A, Liga B und Liga C) die Play-offs um ein einziges EM-Ticket spielen. Sicher ist von vornherein lediglich, dass nach dem Abschluss der Play-offs vier weitere Mannschaften aus allen Ligen der UEFA Nations League zur EM 2021 fahren werden. Somit wird aus jeder Liga mindestens eine Mannschaft – auch aus der niedrigsten Division mit den schwächsten Mannschaften – an der EM teilnehmen. Die Play-offs wurden am 22. November 2019 ausgelost.

Zeitrahmen 
Die Spiele zur Nations League werden hauptsächlich an Terminen stattfinden, an denen sonst Freundschaftsspiele geplant worden wären, so dass es kaum Mehrbelastung für die Mannschaften und keine zeitlichen Konflikte mit den Terminen zu Europa- und Weltmeisterschaften geben wird.

Gruppenphase

Ligeneinteilung 

Nach Abschluss der Gruppenphase der Qualifikation der UEFA-Vertreter zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gab die UEFA am 11. Oktober 2017 die Ligeneinteilung bekannt. Die Auslosung der Gruppen fand am 24. Januar 2018 statt.

Liga A

Gruppe A1 

|}

Gruppe A2 

|}

Gruppe A3 

|}

Gruppe A4 

|}

Farblegende

Liga B

Gruppe B1 

|}

Gruppe B2 

|}

Gruppe B3 

|}

Gruppe B4 

|}

Farblegende

Liga C

Gruppe C1 

|}

Gruppe C2 

|}

Gruppe C3 

|}

Gruppe C4 

|}

Farblegende

Liga D

Gruppe D1 

|}

Gruppe D2 

|}

Gruppe D3 

|}

Gruppe D4 

|}

Farblegende

Drittplatzierte 

|}

Endrunde (Final Four)

Qualifizierte Mannschaften 
Es qualifizieren sich die Sieger der Gruppen A1, A2, A3 und A4 der Liga A für die Endrunde.

Nach der Ermittlung der qualifizierten Teams wurden am 3. Dezember 2018 im Hotel Shelbourne in Dublin, Irland die Auslosung der Halbfinalpaarungen vorgenommen und zugleich die Austragungsorte bekannt gegeben, welche im Land des Siegers der Gruppe A3 (Portugal) liegen.

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Nations-League-Schlusstabelle 
Die Schlusstabelle ermittelt sich aus den Spielen der Gruppenphase und für die höchsten vier Positionen durch die Endrunde. Sie wird benötigt, um die Paarungen für die dritte Phase der Nations League zu ermitteln, die Play-offs. Des Weiteren dient sie für die Fußball-Europameisterschaft 2021 zur Ermittlung von Setzlisten und Lostöpfen für die Auslosungen der Qualifikationsgruppen.

Hinweis: Für die Liga C mit ihren unterschiedlich großen Gruppen werden für die Erstellung dieser Abschlusstabelle in den Vierergruppen 2, 3 und 4 die Ergebnisse der ersten drei Mannschaften gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt. Stand nach der Auslosung der Play-offs vom 22. November 2019.

Erläuterung:
 UNL: Lostopf für die ersten vier Qualifikationsgruppen mit jeweils fünf Mannschaften (UNL steht dabei für die Endrundenteilnehmer der UEFA Nations League)
 Q: Direkt für die EM qualifiziert
 Weg A/B/C/D: Nicht direkt für die EM qualifiziert, aber für einen Play-off-Pfad
 DNQ (engl.: did not qualify): Nicht qualifiziert (weder direkt noch für die Play-offs)

Beste Torschützen 
 Aleksandar Mitrović erzielte für Serbien 6 Tore in der Liga C. Er ist damit bester Torschütze der Gruppenphase.
 Cristiano Ronaldo ist mit 3 Toren bester Torschütze der Endrunde. Er schoss alle 3 Tore im Halbfinalspiel gegen die Schweiz.

Eingesetzte Spieler Portugal 
Die siegreiche Mannschaft erhielt 40 Goldmedaillen. Die Spieler, die im 23-köpfigen Kader für die Endrunde standen, erhielten bei der Siegerehrung eine Medaille. Zudem dürften alle Spieler, die nicht dem Endrundenkader angehörten, aber in der Gruppenphase zum Einsatz gekommen waren, eine Medaille erhalten haben. Diese sind mit einem G gekennzeichnet.

Schiedsrichter 
Folgende Schiedsrichter kamen in der Nations League 2018/19 bisher zum Einsatz (Stand: 19. November 2018, Anzahl der geleiteten Partien in Klammern):

Übertragung und Berichterstattung

Deutschland 
Die vier Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase wurden genauso wie das Final Four von ARD und ZDF übertragen. Die restlichen Gruppenspiele, aber auch das Final Four, wurden auf DAZN übertragen. Da Deutschland in der Liga A und somit in einer Dreiergruppe spielte, hatte die deutsche Mannschaft an zwei Spieltagen frei. An diesen Spieltagen fanden stattdessen Freundschaftsspiele statt, die vom Privatsender RTL übertragen wurden.

Schweiz 
Die SRG-SSR-Anstalten SRF, RTS, RSI sowie RTR hatten das Recht, die Spiele der Nations League der A-Nationalmannschaft exklusiv im Fernsehen, Radio und multimedial zu begleiten.

Österreich 
Die Nations-League-Spiele mit österreichischer Beteiligung wurden ebenso wie die Final Four vom Österreichischen Rundfunk (ORF) übertragen. Der ORF sicherte sich die Radio-, Online- und Fernseh-Übertragungsrechte bis 2022.

Weblinks 

 UEFA Nations League - 2018/19 – Offizieller Webauftritt der UEFA Nations League
 Grünes Licht für UEFA Nations League – Informationen zum Wettbewerb auf den Seiten der UEFA (27. März 2014)

Einzelnachweise 

 
Fußballsaison 2018/19